Ярно Вестерман (; ) — нидерландский футболист , нападающий клуба «ПЕК Зволле».

Клубная карьера 
Вестерман — воспитанник клуба «ПЕК Зволле». 2 августа 2019 года в матче против «Виллем II» он дебютировал в Эредивизи.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПЕК Зволле